Fritscher ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Fritscher (1954–2013), deutscher Wissenschaftshistoriker
 Jack Fritscher (* 1939), US-amerikanischer Autor
 Karl Fritscher (1875–1945), tschechoslowakischer Pfarrer und Abgeordneter
 Ludwig Fritscher (1890–1944), österreichischer Ökonom, Direktor des Creditanstalt-Bankvereins während der NS-Zeit